Azerbeidzjaans handbalteam (mannen)
 Azerbeidzjaans handbalteam (vrouwen)